Sàvinka (Tambov), localitat de la província de Tambov, a Rússia
 Sàvinka (Riazan), localitat de la província de Riazan, a Rússia
 Sàvinka (Volgograd), localitat de la província de Volgograd, a Rússia